Charles Pelletier peut désigner :

 Charles Pelletier (1927-), homme politique français ;
 Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier (1837-1911), homme politique canadien.